Анатолий Моисеев:
 Моисеев, Анатолий Александрович (1896—1979) — доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Ленинградского кораблестроительного института в эвакуации (1942—1943).
 Моисеев, Анатолий Семёнович (род. 1947) — депутат Государственной думы I созыва.